Dermacentor andersoni — вид клещей из рода Dermacentor, представители являются переносчиками пятнистой лихорадки Скалистых гор и ряда других заболеваний. Распространён в Северной Америке (США и Канада).

Отличительные черты 
Личинка имеет три пары ног, а нимфа — четыре. Половой диморфизм в окраске и размере довольно выражен, самки часто крупнее самцов.

См. также 
 Dermacentor variabilis

Примечания 

Иксодовые клещи
Паукообразные Северной Америки
Животные, описанные в 1908 году